Лорентсен:

Персоналии 
 Лорентсен, Руне (род. 1961) — норвежский кёрлингист на колясках, чемпион мира 2007, 2008, 2017 годов.
 Лорентсен, Ховар (род. 1992) — норвежский конькобежец, чемпион Норвегии 2012 года на дистанции 1000 метров.
  (род. 1954) — сын Эрлинга Лорентсена.
  (1923—2021) — норвежский судовладелец и промышленник.

Топоним 
 Лорентсен — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Ингвиллер.

Примечания